Evol nebo EVOL může znamenat:

 EVOL (firma) – akciová spol., provozovatel hazardních her

v hudbě:
 EVOL (album, Sonic Youth) – album kapely Sonic Youth z roku 1986;
 EVOL (album, Future) – album rappera Future z roku 2016;
 Evol (italská hudební skupina) – italská blackmetalová kapela